СК — аббревиатура (кириллица), может означать:

В юриспруденции 
 Семейный кодекс — свод законодательства по вопросам семьи.
 Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) — нормативный правовой акт, регулирующий семейные отношения на территории Российской Федерации.
  — название нескольких органов предварительного следствия.
 Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) — федеральный государственный орган в РФ.
 Страховая компания — форма функционирования страхового фонда.
 Соединённое Королевство (СК) — неофициальное сокращение наименования Соединённого Королевства.

В спорте 
 Спортивный комплекс — спортивное сооружение.
 Спортивный клуб — спортивная организация.

В технике 
 СК (Сергей Киров) — советский магистральный грузо-пассажирский электровоз постоянного тока, выпускался в 1936—1938 годах.
 СК-1 (Первый завод синтетического каучука) — первый в мире завод синтетического каучука, располагался в Ярославле.
 СК-1 — самолёт конструкции М. Р. Бисновата.
 СК-1 — скафандр первых советских космонавтов.
 СК-1 — снегоболотоход.
 СК-2 — советский экспериментальный истребитель-моноплан конструкции Матуса Бисновата, дублёр СК-1. Построен в 1940 году.
 СК-4 — самолёт конструкции С. П. Королёва.
 СК-5 «Нива» — марка самоходного зерноуборочного комбайна, производимого в СССР заводом «Ростсельмаш» c 1970-го года.
 СК-1000 («Многоцелевая боевая космическая система») — советская программа разработки систем противоракетной и противокосмической обороны 1980-х годов.

Прочее 
 Синтетические катиноны — класс психоактивных веществ.
 Сознание Кришны (МОСК, СК) — вайшнавская религиозная организация.
 Стрелковый корпус — воинское соединение.

См. также 
 cK (Calvin Klein) — американская дизайн-студия, изготовляющая одежду стиля «унисекс».